Los Trigos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Trigos, Michoacán de Ocampo, ort, Zinapécuaro, 
 Los Trigos, Zacatecas, ort, Santa María de la Paz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar